Maba flavocarpa är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Eugène Vieillard och André Guillaumin. Maba flavocarpa ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
flavocarpa